Милош Поповић може да се односи на:

 Милош Поповић (књижевник) (1820-1879), књижевник, уредник Српских новина
 Милош Поповић (1876-1954), оснивач Савеза извиђача, председник Црвеног крста Југославије